Микра може да се отнася за:
 Микра (иврит: מקרא – от קרא) е термин на иврит, който в буквален превод на български значи „това, което се чете“ и се отнася до еврейската Библия или Танаха. Като понятие е противопоставимо или антипод на Мишна, т.е. на устния закон на равинската талмудическа традиция.
 Също така гръцката дума (μικρά) в женски род, единствено число (или среден род, множествено число) се ретранслира в прилагателното μικρός, което означава „малък“ и се отнася до Мала Азия и по-точно Анатолия.
 Микра е квартал на Солун.
 Нисан Микра, модел леки автомобили